Алекса́ндр Саве́льев:
 
 Савельев, Александр Васильевич (1917—1949) — Герой Советского Союза.
 Савельев, Александр Викторович (род. 1968) — советский и российский нейрокибернетик.
 Савельев, Александр Евграфович (1882—1949) — русский офицер, герой Первой мировой войны, участник Белого движения. 
 Савельев, Александр Иванович (1901—1987) — советский дипломат.
 Савельев, Александр Павлович (род. 1956) — российский биолог.
 Савельев, Александр Сергеевич (род. 1972) — белорусский футболист.
 Савельев, Александр Степанович (1820—1860) — русский физик.
 Савельев, Александр Фёдорович (1921—1945) — Герой Советского Союза. Примечания